Науендорф — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Науендорф, Вильгельм Вилимович фон — Георгиевский кавалер; подполковник; № 565; 26 ноября 1788.
 Науендорф, Евстафий Вилимович — Георгиевский кавалер; майор; № 1514; 26 ноября 1803.
 Науендорф, Фридрих Йозеф фон — командир австрийских командиров наполеоновских и революционных войн.

См. также 
 Науэндорф